Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg (Jettingen-Scheppach, 15 de novembro de 1907 — Berlim, 21 de julho de 1944) foi um oficial do exército alemão mais conhecido por sua participação na liderança do Atentado de 20 de julho de 1944, que tentou assassinar Adolf Hitler e remover o Partido Nazista do poder (Operação Valkyrie). Junto com outros oficiais, como Henning von Tresckow e Hans Oster, ele era um das figuras centrais da Resistência Alemã dentro da Wehrmacht. Após o fracassado atentado contra Hitler, ele e outros conspiradores foram executados pelos nazistas.

Vida e carreira militar 

O nome completo de Stauffenberg era Claus Philipp Maria Justinian, seguido do título Conde de Stauffenberg. Pertencia a uma família nobre da Baviera, tradicionalmente católica, mais precisamente ligada ao antigo Reino de Württemberg, detentores do título nobiliárquico de graf, que na nobreza latina equivale-se ao conde. Seus pais eram Alfred Schenk Graf von Stauffenberg e Caroline Schenk Gräfin von Stauffenberg.

Claus era um intelectual e estudou literatura e história antes de se juntar ao exército alemão. Foi o oficial alemão  mais jovem a chegar ao posto de coronel, sendo uma estrela em ascendência no exército (Heer) das forças armadas alemãs (a Wehrmacht).

É sabido que Stauffenberg concordava com alguns aspectos da ideologia nacionalista do Partido Nazista alemão, chegando a apoiar a invasão da Alemanha contra a Polônia. Ele ainda foi ouvido fazendo comentários anti-semitas e expressou apoio pelo uso de mão de obra escrava polonesa. Ainda assim, ele já era conhecido por não ser um simpatizante entusiasmado, expressando repugnância com várias ideologias nazistas e se recusou a se tornar um membro do partido. Stauffenberg vacilava entre o seu desgosto pessoal por Hitler e o respeito pelo que o Führer havia feito com o país, rearmando o exército e reerguendo a nação. Mas, testemunhando o tratamento dispensado aos judeus alemães, e a supressão religiosa ofenderam o senso de catolicismo e moralidade de Stauffenberg.<ref name="gdw-berlin.de">"Claus Schenk Graf von Stauffenberg", German Resistance Memorial Center. 2009. '</ref>

Foi ferido num ataque aéreo em 7 de abril de 1943 na campanha Norte-Africana quando servia no Afrika Korps. Perdeu dois dedos da mão esquerda, a mão direita e o olho esquerdo, além de graves ferimentos no joelho.

 A conspiração 

Stauffenberg, junto com outros vários militares alemães que já não suportavam as ordens de Hitler, organizou um atentado a bomba contra o mesmo. Tinham em mente levar duas pastas com explosivos a uma reunião militar onde ele estaria presente. Todo projeto foi coordenado com ajuda de cúmplices que aguardariam Stauffenberg colocar os dispositivos próximos a Hitler. Antes da explosão, ele forjaria uma saída inesperada da sala, alegando querer dar um telefonema.

Foi um dos principais articuladores deste malsucedido atentado que tentou remover o líder nazista do poder. A tentativa de matar Hitler aconteceu  em seu quartel-general, conhecido como a "Toca do Lobo" (em alemão, "Wolfsschanze") situado nas proximidades de Rastenburg (atualmente Kętrzyn, junto à aldeia à época chamada Görlitz hoje Gierłoż na Prússia Oriental, atual território da Polônia).

 O fracasso 

Stauffenberg carregou consigo as duas pastas com 1 kg de explosivos cada uma, sendo que só conseguiu levar uma das bombas à sala de reunião onde ocorreu o atentado. Os explosivos foram preparados para simularem o efeito de uma bomba britânica. Isto foi feito para encobrir a ação dos conspiradores. Uma grande e pesada mesa de madeira de carvalho protegeu o Führer da explosão.

Entre 11 feridos e 4 mortos, Hitler teve apenas ferimentos leves. Enquanto recebia socorro médico, Hitler disse: "eu sou imortal".

Horas mais tarde, Hitler recebeu Benito Mussolini no local. O duce fica impressionado com os estragos causados pela explosão. Mas o líder italiano vê um bom presságio no fato de Hitler ter sobrevivido.

 Traição 
Este mal sucedido atentado custou a vida do Coronel von Stauffenberg e de outros conspiradores que se encontravam em Berlim. Foram traídos por um cúmplice o general Friedrich Fromm. Ao saber que Hitler tinha sobrevivido, Fromm denunciou seus companheiros como os Generais Friedrich Olbricht, Hoepner, Erwin von Witzleben (posteriormente enforcado), o Coronel Mertz e o Tenente Werner von Haeften, os quais foram fuzilados naquele mesmo dia, após julgamento sumário.

No dia seguinte, uma lista com nomes do futuro governo da Alemanha pós-Hitler foi encontrada no cofre de Fromm. Esta era a prova de que ele participara do atentado e tentativa de golpe de estado. O ministro Albert Speer, em vão, tentou interceder em seu favor. Friedrich Fromm foi condenado a morte e fuzilado em 12 de Março de 1945.

Conforme apresentado no filme The Desert Fox: The Story of Rommel, o outro suspeito de participar da conspiração, o Marechal de Campo Erwin Rommel, conhecido como a "Raposa do Deserto", foi concedida a opção de suicidar-se, de que ele fez uso.

 Morte 
Claus von Stauffenberg disse à sua família:Atualmente Von Stauffenberg é considerado o modelo de soldado alemão pelo Bundeswehr: "um cidadão fardado".

Foi fuzilado nas primeiras horas do dia 21 de julho de 1944 no Bendlerblock de Berlim. Diante do pelotão de fuzilamento, suas últimas palavras foram:Encontra-se sepultado no Memorial para a Resistência Alemã, na Stauffenbergstrasse, Berlim, Alemanha.

 Imagens 

 Curiosidades 
 Claus Von Stauffenberg no cinema e na televisão.

 TV alemã 
 2004: Die Stunde der Offiziere:Die Stunde der Offiziere  . ZDF. "Semi-documentário"
 2004: StauffenbergStauffenberg . New Video. de Jo Baier. 2005: Stauffenberg (Fernsehdokumentation) - documentário para TV.

 Cinema alemão 
 1955: Der 20. Juli Dirigido pelo ex-membro da resistência Falk Harnack.
 1955: Es geschah am 20. Juli. Versão alemã ocidental alternativa (direção de Georg Wilhelm Pabst). 1989: Stauffenberg. 13 Bilder über einen Täter de Hans Bentzien e Erich Thiede, documentário.

 TV americana 
 1988: War and Remembrance escrito por Herman WoukWar and Remembrance . Angelfire. com Sky Dumont.
 1990: The Plot to Kill Hitler (em alemão: Stauffenberg - Verschwörung gegen Hitler). com Brad Davis no papel de Claus Stauffenberg.

 Cinema americano 
 1951: The Desert Fox: The Story of Rommel, (br: A raposa do deserto). O primeiro filme a apresentar a história de Stauffenberg.
 1967: The Night of the Generals (br: A Noite dos Generais)
 2008: Valkyrie (br: Operação Valquíria''). O ator Tom Cruise interpreta o papel de Claus Stauffenberg.

Bibliografia 
 Christian Müller: Oberst i.G. Stauffenberg.  Eine Biographie. Droste, Düsseldorf 1970, ISBN 3-7700-0228-8.
 
 
 Carell, Paul. Afrika Korps. São Paulo: Editora Flamboyant, 1967.
 Berben Paul - O Atentado contra Hitler. Coleção Blitzkrieg, Nova Fronteira, 1962

Ligações externas 

 
 

 
Participantes do Atentado de 20 de julho executados
Antifascismo
Militares da Alemanha
Pessoas amputadas
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)
Pessoas da Resistência Alemã
Nobres da Alemanha
Condes da Alemanha
Católicos da Alemanha